Фрю́шоппен ( — «ранняя кружка») — немецкая и австрийская разновидность позднего завтрака, неформальная встреча друзей, соратников, единомышленников или коллег в первой половине дня за кружкой пива или бокалом вина с закусками. Фрюшоппены часто проходят в сопровождении музыки. Объявления о фрюшоппенах, организуемых различными общественными организациями, например, охотников или садоводов, часто публиковались в газетах. «Международный фрюшоппен» называлась воскресная телевизионная передача в ФРГ, которую вёл начиная с 1953 года в течение 34 лет на канале ARD журналист Вернер Хёфер. Её участники встречались для обсуждения актуальных политических вопросов за круглым столом с белым вином и яблочным соком.

Изначально фрюшоппен считался исключительно мужским занятием после воскресного посещения церкви. Хозяйка дома выставляла на стол белое вино и солёное печенье для компании мужа и удалялась на пару часов. Когда она возвращалась, она могла быть уверена, что гости уже вежливо откланяются, потому что в час дня в доме уже будут подавать обед.

Примечания

Литература 
 
 

Немецкая кухня
Австрийская кухня
Культура распития алкогольных напитков
Завтраки